Летние Олимпийские игры 1968 — это первые летние олимпийские игры, на которых выступала сборная ГДР; с 1956 по 1964 годы спортсмены ГДР участвовали в олимпиадах в составе Объединённой германской команды вместе с западногерманскими, западноберлинскими и один раз с саарскими спортсменами. В 1968 году спортсмены восточной Германии завоевали 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей, что вывело сборную на 5-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Матч за 11-е место

Итог: Мужская сборная ГДР по хоккею на траве заняла итоговое 11-е место

Ссылки 
 Сборная ГДР  на сайте sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года